Хайхарой:

 Хайхарой — один из многочисленных  Чеченских  тейпов.
 Хайхарой — покинутый населённый пункт в Галанчожском  районе Чеченской республики .